Armani kan syfta på:
 Armani – ett modeföretaget

Geografi
 Armanī Bolāghī – en ort i Iran
 Armanī Jān – en ort i Iran

Personer
 Armani Depaul (1988), amerikansk rappare och producent
 Angelina Armani (1987–), amerikansk porrskådespelerska
 Franco Armani (1986–), argentinsk fotbollsspelare
 Giorgio Armani (1934–), italiensk modedesigner
 Horacio Armani (1925–2013), argentinsk journalist
 Luciano Armani (1940–), italiensk tävlingscyklist
 Marco Armani (1961–), italiensk sångare och låtskrivare
 Vincenza Armani (1530–1569), en italiensk skådespelare, sångerska, poet, musiker, spetsknypplare och vaxskulptör

Se även
 Armâni – en folkgrupp på Balkan, se Arumäner

Efternamn